Bradley Walker Tomlin, (1899 - 1953), un peintre américain de style expressionnisme abstrait
 Chris Tomlin (né en 1972), conducteur de louange, chanteur et compositeur américain ;
 John Read le Brockton Tomlin (1864-1954), conchyliologiste et un entomologiste britannique ;
 Josh Tomlin (né en 1984), joueur américain de baseball ;
 Lily Tomlin (né en 1939), actrice, productrice et scénariste américaine ;
 Mike Tomlin (né en 1972), entraîneur professionnel de football américain ;